Чемпионат Азии по хоккею на траве среди мужчин 2007 — 7-й розыгрыш чемпионата. Турнир прошёл с 31 августа по 9 сентября 2007 года в городе Ченнай (Индия). В турнире приняло участие 11 сборных.

Чемпионами стала во 2-й раз в своей истории сборная Индии, победив в финале сборную Южной Кореи со счётом 7:2. Бронзовым призёром стала сборная Малайзии, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Японии со счётом 5:3.

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+5:30

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в полуфиналы

Группа B 

 Проходят в полуфиналы

Плей-офф

За 9-11 места

За 5-8 места

За 1-4 места

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат Азии по хоккею на траве среди женщин 2007

Примечания

Ссылки 
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com
 Страница чемпионата на сайте commonwealthgames2010.com (в веб-архиве web.archive.org

2007
хоккей на траве
хоккей на траве
хоккей на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Индии
Международные спортивные соревнования в Ченнаи
Август 2007 года
Сентябрь 2007 года